Okręty US Navy o nazwie USS "Milledgeville":

Pierwszy "Milledgeville" (PF-98) został przeklasyfikowany z (PG-206). Budowę przerwano 31 grudnia 1943, a nazwę przeniesiono na PF-94 7 lutego 1944.
Drugi "Milledgeville" (PF-94) był fregatą typu Tacoma. Był w służbie w latach 1945-1946.
Trzeci "Milledgeville" (PC-1263) był w służbie w latach 1943-1956 jako PC-1263. W 1956 przemianowany na "Milledgeville" i wycofany ze służby w 1959.

Milledgeville